|}
Die Achmetelis-Teatri-Warketeli-Linie (georgisch: ახმეტელი თეატრი-ვარკეთილის ხაზი), früher Gldani-Warketeli-Linie, Didube-Samgore-Linie und Didube-Rustaweli-Linie, auch kurz Achmetelis-Warketeli-Linie, ist die erste Linie der Metro Tiflis. Sie wurde im Januar 1966 eröffnet.

Geschichte 
Es gab bereits 1940 Überlegungen für eine U-Bahn, da das Straßenbahn-System und das Oberleitungsbusnetz vollkommen überlastet waren. In den 1950er-Jahren wurde mit den Bauarbeiten begonnen, bis die Linie im Januar 1966 eröffnet wurde. Sie umfasste die Stationen Didube, Elektrodepo (heute: Goziridse), Oktomberi (heute: Nadsaladewi), Wagsolski Ploscheds (heute: Sadguris Moedani), Mardschanischwili und Rustaweli. Sie trug den Namen Didube-Rustaweli-Linie. Am 6. November 1967 wurde eine Verlängerung bis 300 Aragweli fertiggestellt. Nach weiteren Eröffnungen am 10. Mai 1971, im November 1985 und am 7. Januar 1989 wuchs die Linie auf 19,6 km an. Seit 1992 wurden 5 der 14 Stationen umbenannt. Verlängerungen nach Norden und Süden sind geplant, können aber wegen der Finanzlage Georgiens nicht realisiert werden.

Galerie

Einzelnachweise 

Metro Tiflis